El acrónimo EPA puede referirse:
 al ácido eicosapentaenoico (por su nombre en inglés, eicosapentaenoic acid);
 al Aeropuerto El Palomar, un aeropuerto ubicado en Buenos Aires, Argentina;
 a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (por su nombre oficial, en inglés, United States Environmental Protection Agency);
 a East Palo Alto, una localidad estadounidense;
 al edema pulmonar de altitud;
 al concepto Educación de Personas Adultas (también Educación Permanente de Adultos, Escuela de Personas Adultas y Escuela Pública de Adultos);
 a la Encuesta de Población Activa, una encuesta trimestral publicada por el Instituto Nacional de Estadística de España;
 al concepto educativo Entorno Personal de Aprendizaje;
 a Espacios Placeres Arte, una antigua revista de Mendoza, Argentina;
 al Esquema de Protección de Activos, aval otorgado por el Fondo de reestructuración ordenada bancaria a ciertos bancos;
 a una estación potabilizadora de agua;
 al estándar de poder adquisitivo;
 al Ettandâ Pal Andalûh, una propuesta ortográfica para el andaluz publicada en 2018.
 a Epa Colombia, influencer y empresaria colombiana llamada Daneidy Barrera.

Enlaces externos 

Acrónimos